Cr се може односити на:

 Хром
 Казино ројал (роман)
 Кристијана Роналда
 Костарика
 Чешка република
 Скраћеницу за видео-игру Clash Royale